Le terme Truchon constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
 Dominique Truchon
 Roland Truchon

Toponymes
Ruisseau à Truchon, un affluent de la rivière du Sault aux Cochons, coulant dans La Haute-Côte-Nord, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, dans la Côte-Nord, au Québec, au Canada.